Dynamoterror dynastes ("vládce mocného teroru") byl druh teropodního dinosaura z čeledi Tyrannosauridae, který žil asi před 78 miliony let (geologický stupeň kampán) na území dnešního Nového Mexika v USA. Tento tyranosaurid byl poměrně velkým predátorem, dosahujícím délky kolem 9 metrů. Formálně popsán byl v říjnu roku 2018.

Objev 
Holotyp s označením UMNH VP 28348 představuje fragmentární část kostry, objevenou v srpnu roku 2012 v sedimentech geologického souvrství Menefee (člen Allison). Vykopávky probíhaly v letech 2013 až 2018. Ve stejných vrstvách byl objeven také nodosaurid rodu Invictarx, hadrosaurid rodu Ornatops, ceratopsid druhu Menefeeceratops sealeyi nebo aligatoroid druhu Brachychampsa sealeyi či dosud nepojmenovaný centrosaurinní ceratopsid.

Zařazení 
Fylogenetická analýzy ukázala, že tento druh spadal do vývojově vyspělé podčeledi Tyrannosaurinae a jeho blízkými příbuznými byly například druhy Lythronax argestes nebo Nanuqsaurus hoglundi.

Blízce příbuzným taxonem tyranosauridního teropoda byl například také druh Teratophoneus curriei známý z geologického souvrství Kaiparowits.

V červenci 2020 byla publikována kontroverzní studie, která zpochybňuje taxonomickou validitu (platnost) tohoto druhu. K takovému kroku ale nejspíš není důvod.

Kladogram 
Kladogram z popisné studie McDonald et al. (2018):

Odkazy

Reference

Literatura 
 Sebastian G. Dalman & Spencer G. Lucas (2018). Tyrannosaurid dinosaurs (Theropoda: Tyrannosauridae) from the Upper Cretaceous (early Campanian) Allison Member of the Menefee Formation, New Mexico: Implications for the origin of Tyrannosauridae in North America. Lucas, S.G. and Sullivan, R.M., eds., 2018, Fossil Record 6. New Mexico Museum of Natural History and Science. 79: 99-112.

Externí odkazy 
 
 Článek o rodu Dynamoterror na webu Smithsonian Magazine 
 Článek o popisu rodu Dynamoterror na webu Letters from Gondwana 
 Článek o pojmenování rodu Dynamoterror na webu Inverse 
  

Plazopánví dinosauři
Teropodní dinosauři
Dinosauři ze Severní Ameriky